Mercedes Cup 2017 — турнир среди мужчин.
 Porsche Tennis Grand Prix 2017 — турнир среди женщин.